Bruhns est un nom de famille d'origine allemande notamment porté par :
 Arthur Bruhns (1874–1928), compositeur, pianiste et organiste
 Birte Bruhns (née en 1970), coureuse de demi-fond allemande
 Friedrich Nicolaus Brauns (ou Bruhns) (1637–1718), compositeur et chef d'orchestre allemand
 Hinnerk Bruhns (né en 1943), directeur de recherche émérite au CNRS
 Ivan da Silva-Bruhns, (1881-1980), peintre et décorateur français
 Júlia da Silva Bruhns (1851–1923), épouse brésilienne de l'homme politique allemand Johann Heinrich Mann
 Karl Christian Bruhns (1830–1881), astronome allemand
 Nicolaus Bruhns (1665–1697), compositeur, organiste et violoniste allemand
 Werner Bruhns (1928–1977), acteur allemand
 Wibke Bruhns (1938–2019), journaliste, présentatrice de télévision et auteure allemande

Voir aussi 
 (5127) Bruhns, astéroïde de la ceinture principale nommé d'après Nicolaus
 
 
 

Patronyme allemand